

Sigle 
 Zertifikat Deutsch – esame di lingua tedesca presso il Goethe-Institut

Altro 
 ZD – targa automobilistica di Zara (Croazia)

Altri progetti